Wheatfield (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Wheatfield (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire